Анджела Каванья (; род. , Генуя, Италия) — итальянская фотомодель, актриса, телеведущая и популярная певица 80-х годов XX века.

Биография 
Получив балетное образование, Каванья поступила в труппу Сабрино Сапперно как певица и танцовщица.

В 1988 году она дебютировала в телепрограмме Trisitors, затем до января 1992 года проработала в вечерней программе.

Телевидение 
 Trisitors (1988)
 Striscia la notizia (1990—1992)
 Il TG delle vacanze (1991)
 Detto tra noi (1993—1994)
 Guida al campionato (1995—1996)
 Unomattina (2002)
 La Fattoria 3 (2006)

Дискография

Альбомы 
 1990 — Sex is movin'''
 1992 — Io vi curo Синглы 
 1989 — Dynamite 1990 — Easy life Фильмография 
 «Пояс верности», режиссёр Мариано Лауренти (1996)

 Литература 
 Angela Cavagna, Sei più bella della mia capra. Cento lettere ad Angela Cavagna'', Pironti Editore, ISBN 8879370901

Примечания

Ссылки 
 

Итало-диско